Грејнџвил има више значења:
 Грејнџвил (Калифорнија)
 Грејнџвил (Ајдахо)